The Gladiators bezeichnet
 SC Magdeburg Gladiators, die Handballabteilung des SC Magdeburg, siehe SC Magdeburg (Handball)
 The Gladiators (Band), eine jamaikanische Roots-Reggae-Band

Siehe auch:
 Gladiators
 Die Gladiatoren